Zusidava este un gen de insecte lepidoptere din familia Drepanidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Zusidava